Тене́й (, ) — село в Японії, в повіті Івасе префектури Фукусіма. Станом на  площа села становила  км². Станом на  населення села становило  осіб.

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка Теней

Села префектури Фукусіма